Валериан Николаевич Вебер — ( Петербург — 20 января 1940, Ленинград), российский геолог и палеонтолог.

Биография 
1897 — окончил Горный институт в Петербурге.

1917—1918 — первый выборный директор Геологического комитета.

1920 — профессор Ленинградского горного института.

1923 — опубликовал свой курс «Полевой геологии». (Методы геологической съёмки. (Полевая геология), 3 изд., Л.—М., 1937).

1925 — совместно с группой единомышленников-учеников составил геологическую карту горного Туркестана.

1937 — доктор геолого-минералогических наук.

1939 — заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

C 1900 и до самой смерти работал в Геологическом комитете (позднее Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт).

Основные труды посвящены изучению геологического строения и полезных ископаемых Средней Азии. Учёный открыл месторождения нефти, мышьяка, свинца, угля и др.

Большое значение имеет монография Валериана Николаевича по острову Челекен, известен как сейсмолог — им изучены Андижанское, Ахалкалакское и Шемахинское землетрясения.

Является автором крупных работ по палеонтологии трилобитов.

Скончался в Ленинграде 20 января 1940 года. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище.

Семья 
Жена — Елена Васильевна
 Сын — Вебер, Василий Валерианович (1900—1987) — геолог-нефтяник.

Примечания

Литература 
 Марковский А. Валериан Николаевич Вебер // «Записки Всероссийского минералогического общества. Вторая серия». — 1940. — Т. 69. — Вып. 1.
 

Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
Палеонтологи Российской империи
Геологи Российской империи
Геологи Геологического комитета
Геологи СССР
Палеонтологи СССР
Похороненные на Литераторских мостках